Арцберг — топоним.

 Арцберг (Верхняя Франкония)
 Арцберг (Саксония)
 Арцберг (Штирия)